Oranjebaan (Amstelveen), doorgaande weg in Amstelveen.
 Oranjebaan (tramhalte), tramhalte in Amstelveen.